El Obispado de las Islas de la Fortuna también llamado Obispado de Telde, fue el primer obispado de Canarias (hoy extinto), siendo erigido por Clemente VI el 7 de noviembre de 1351, en Telde, en la isla de Gran Canaria. Dicho Papa dictó una bula, denominada Coelestis rex regum, erigiendo como obispo al carmelita fray Bernardo Font. El escudo de la ciudad de Telde lo recuerda, no sólo con el báculo episcopal, sino también con una leyenda latina en la que se recoge que fue Telde la primera ciudad y sede episcopal de las Islas Canarias, aunque dicho obispado no tuvo continuidad.

El Obispado de Telde fue básicamente un proyecto de evangelización de Canarias de misioneros mallorquines y catalanes, que fracasó por las razias piráticas de los europeos que enfurecieron a los aborígenes. Esta situación desembocó en el martirio de trece misioneros eremitas catalanes que fueron arrojados por los aborígenes a la sima de Jinámar en 1493.

La Iglesia católica mantiene la memoria de los obispados desaparecidos y en la actualidad el Obispado de Telde sobrevive como Diócesis titular, es decir, como una diócesis que hoy existe únicamente en su título. El 21 de septiembre de 2013 el Papa Francisco nombra a Giampiero Gloder Arzobispo titular de Telde y jefe de la escuela diplomática de la Santa Sede. Aunque el título de Arzobispo titular de Telde es de carácter simbólico más que real debido a su condición de diócesis desaparecida.

Obispos 
Sus primeros obispos fueron mayormente frailes misioneros mallorquines y catalanes:

 Fray Bernardo Font: 1351 - 1354
 Fray Bartolomé: 1361 - 1362
 Fray Bonnanato Tarí: 1369 - 1390
 Fray Jaime Olzina: 1392 - 1404

Obispos titulares 
 William Aquin Carew † (27 de noviembre de 1969 - 8 de mayo de 2012, fallecido).
 Giampiero Gloder, desde el 21 de septiembre de 2013.

Obispados en las Islas Canarias 
Aparte de éste de Telde, posteriormente han existido tres obispados más en la Historia de Canarias:

 El de San Marcial del Rubicón en la isla de Lanzarote (fundado por Benedicto XIII en 1404), y posteriormente trasladado a Las Palmas de Gran Canaria en 1483 (y actualmente llamado Diócesis Canariense-Rubicense). Hoy engloba la mitad oriental del archipiélago.

 El de Fuerteventura (fundado en 1424 por Martín V) y vigente hasta 1431.

 El de San Cristóbal de La Laguna en la isla de Tenerife (fundado por Pío VII en 1819), que rige hoy la mitad occidental del archipiélago.

Referencias 

Telde
Historia de la provincia de Las Palmas
Religión en Canarias
Diócesis históricas de España